Euroliga 2014./15. pedeset i drugo je izdanje elitnog europskog vaterpolskog natjecanja. Ždrijeb je održan u Rimu 4. rujna 2014. godine. Završni turnir održan je od 28. do 30. svibnja 2015. u Barceloni, zbog čega je Barceloneta imala osiguran nastup na njemu bez obzira na plasman u skupini.

Talijanski Pro Recco je sa svim pobjedama došao do svog osmog naslova europskog prvaka, čime je postao najuspješniji klub u povijesti Eurolige.

Kvalifikacije

Prvi krug

Drugi krug

Treći krug 

Prvi susreti održani su 29. listopada, a drugi 12. studenog 2014. godine.

|}

Skupina A

Skupina B

Završni turnir

Izvori 
 LEN Champions League, službena stranica 
 len.eu, stranica Lige prvaka
 službene stranice, Liga prvaka 2014./15., rezultati grupne faze , pristupljeno 5. svibnja 2015.
 službene stranice, Liga prvaka 2014./15., poredak grupne faze i rezultatska križaljka , pristupljeno 5. svibnja 2015.
 službene stranice, Liga prvaka 2014./15., raspored Final Sixa , pristupljeno 5. svibnja 2015.

2014-15